

Miejscowości w USA
 Berryville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Berryville – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Henderson
 Berryville – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Clarke

Zobacz też 
 Bitwa pod Berryville – bitwa miała miejsce pod koniec wojny secesyjnej (3 i 4 września 1864) w hrabstwie Clarke w stanie Wirginia.